Fol est autre forme de l'adjectif fou.

Patronymes 

 Alexander Fol (1933-2006), un historien et éminent thracologue bulgare ;
 Hermann Fol (1845-1892), un biologiste et zoologiste suisse ;
 Solange Fol (1949-), une joueuse française de basket-ball.
 2 frères, musiciens français de jazz :
 Hubert Fol (1925-1985), saxophoniste.
 Raymond Fol (1928-1979), pianiste.

Sigles 
FOL peut faire référence à :
 Fédération des œuvres laïques ;
 Fourvière Ouest-Lyonnais, un ancien chemin de fer/tramway au départ de Lyon ;
 compagnie Fourvière Ouest-Lyonnais, une compagnie qui exploitait cette ligne.

Homonymie de patronyme